Nitro – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Fayette
 nitro – podtlenek azotu stosowany w motoryzacji celem zwiększania mocy silnika spalinowego
 nitro – potoczna nazwa rozpuszczalnika nitro
 nitro – przedrostek w nazwie związku chemicznego posiadającego grupę nitrową, np. nitrometan
 Nitro – niemiecka stacja telewizyjna
 Nitro – pseudonim Sergiusza Górskiego